George Ripley peut désigner :
 George Ripley, un alchimiste anglais du  ;
  (1802-1880), un transcendentaliste américain.